Нене — может означать:

Животные 
 Нене — Гавайская казарка, птица с Гавайских островов.

Имена 
прозвища и имена спортсменов:
 Олинто ди Карвальо, Эрминио (1919—1994) — бразильский футболист, защитник, отец Клаудио.
 Олинто ди Карвальо, Клаудио (1942—2016) — бразильский футболист, полузащитник, сын Эрминио.
 Мигел да Силва, Андерсон (род. 1983) — бразильский футболист, нападающий.
 Луиз де Карвальо, Андерсон (род. 1981) — бразильский футболист, полузащитник.
 Нене Иларио (род. 1982) — бразильский баскетболист.